Крестьянское восстание в селе Верхняя Ярославка — вооружённый конфликт между организованной группой крестьян и сельским комитетом бедноты, произошедший 14 ноября 1918 года в селе Верхняя Ярославка Моршанского уезда Тамбовской губернии из-за недовольства населения продразвёрсткой, действиями членов комитета бедноты.

Начало и причины конфликта 

Бунтов и восстаний в Верхней Ярославке со времени ее основания в 1782 году до 1918 года не происходило. Крестьяне, проживавшие в селе, были государственными, жили без помещиков, исполняя необходимые государственные повинности. К началу XX века на крестьянина приходилась 1,5 десятины земли. Многие селяне имели крепкое хозяйство, о чем свидетельствуют добротные каменные дома, построенные на разных улицах села. Многие имели племенной скот, в селе имелись мельницы, маслобойня, просорушки. Бедняки и безземельные ходили в батраках, уезжали на промыслы в другие регионы страны, в частности работали на добыче угля в Донецке. Крестьян не затронули волнения, связанные с реформой 1861 года, народных выступлений не было. В дореволюционный период крестьяне не приобрели опыт политической борьбы.

Приход к власти большевиков вначале не изменил привычного уклада жизни верхнеярославцев. Смена власти формально выразилась в освобождении от должности сельского старосты Абрама Галахова и учреждении ревкома из девяти бедняков, руководителем которого стал Карп Романович Михальцов. В сборной избе (сельском административном центре), земской и церковно-приходской школах сняли портреты императора и императрицы. Затем избрали сельский Совет, членами которого стали преимущественно зажиточные крестьяне (кулаки). Но после введения «хлебной монополии», предполагавшей передачу всего объёма произведённого хлеба государству за вычетом установленных норм потребления на личные и хозяйственные нужды, на основании Декрета Совета народных комиссаров от 9 мая 1918 года, крестьянам было запрещено продавать хлеб и вывозить его за пределы Моршанского уезда. Реквизиция хлеба и ограничения в его обороте вызвали недовольство крестьян. Для принудительного изъятия хлеба в Тамбовской губернии действовало 50 продотрядов, насчитывавших 5 тысяч человек. Тяжесть хлебозаготовок несли на себе беднейшие крестьяне, в то время, когда конфискация излишков была обязанностью сельских Советов, в которых ведущие позиции занимали зажиточные крестьяне (кулаки). Чтобы устранить несправедливость, покончить с «кулацко-эсеровским засильем» начинают создаваться комитеты бедноты — Комбеды. Фактически и середняков и зажиточных крестьян лишили права избирать и быть избранными в комбеды.11 июня 1918 г. ВЦИК утвердил декрет Совета народных комиссаров «Об организации и снабжении деревенской бедноты», учредив таким образом Комитеты бедноты по всей стране. Как революционные органы комбеды имели право распускать сельские Советы, арестовывать контрреволюционеров и передавать их ЧК. Комбеды брали на учет продовольствие, конфисковывали у зажиточных крестьян сельхозинвентарь и скот и распределяли их среди бедняков. Устанавливали контроль над мелким производством, выполняли и культурные функции: открывали школы, клубы, избы-читальни. К 11 июля 1918 года в Тамбовской губернии были организованы: один губернский и 11 уездных отделов бедноты, 34 волостных и 2396 сельских комбедов, которые просуществовали до января 1919 года.

Верхнеярославский комбед состоял из 45 представителей сельской бедноты, его председателем стал вернувшийся с фронта Дмитрий Самуилович Беляев, его товарищем (заместителем) — П. В. Нагайцев. Местные жители считали Д. Беляева «человеком дельным», настроенным «более революционно». Революционный настрой и строгость Д. Беляева вскоре обернулись самоуправством. Комбедовцы стали хозяевами села. На мельницах, маслобойне, просорушках теперь делались отчисления в пользу комбеда. Без его ведома нельзя было забить поросенка или овцу. Если такое разрешение давалось, часть мяса тоже отчислялась для бедняков. У зажиточных односельчан отбирали не только скот, сельхозинвентарь, продовольствие, но и одежду, посуду — все, что попадалось на глаза. в конфискации предметов домашнего обихода участвовали женщины. До настоящего времени в памяти пожилых сельчан наиболее активные реквизиторы, например, Агафья Степановна Беляева. Получилось так, что беднота перешла на иждивение тех, кого называли «кулаками»: за их счет кормились, одевались, да еще подвергали всяческим издевательствам.

Сами же крестьяне на вопрос о причинах восстания отвечали: не было соли, мыла, керосина и виноват в этом комбед. Были и такие, кто не говорил ничего. Вот как заканчиваются показания одного крестьянина, данные ревтрибуналу «… о причине его (восстания) я и посейчас ничего сказать не могу. Прочитано. Неграмотный». Выбранный после восстания председатель комбеда Дмитрий Максимович Серёжкин объясняет причины восстания многими причинами, в том числе недовольством населения комитетом бедноты вообще и в частности его руководителями Д. Беляевым и его товарищем П. Нагайцевым. Кроме того, Серёжкин сообщает о наличии организации среди участников восстания. Материалы дела свидетельствуют о том, что восстание было подготовлено. Большую роль в его подготовке сыграли: эсер, полковник Н. И. Матковский, сын скупщика хлеба Н. И. Овчинников и приходской священник Алексей Семёнович Черняевский, в доме которого был разработан план восстания.

Ход восстания 
Шел второй год установления советской власти. В городах и крупных сёлах Тамбовской губернии, в том числе в Сосновке, 7 ноября 1918 года состоялись праздничные митинги. В Верхней Ярославке годовщина Октябрьской Революции оказалась незамеченной большинством жителей. Приближался престольный праздник — день святых бессребреников Космы и Дамиана, который приходится на 14 ноября.

Восстание началось утром 13 ноября 1918 года. Тревожные удары набатного колокола на площади перед сельским храмом возвестили о его начале. Слухи о предстоящей «фаламеевской ночи» ходили по селу давно. Говорили так: «Скоро вспышка!», впоследствии — на допросах у следователей, крестьяне так и будут называть восстание — «Вспышка». Вначале все идет по разработанному плану: арестовывают актив комбеда, набатом на площади собирают крестьян и избирают новым председателем Ивана Терскова (многие называют его по-старому — сельским старостой). И. Терсков предлагает вооружиться, чтобы выступить против красноармейцев, неподчинившихся обещает расстрелять. Тут же избирается комиссия для арестов, которая должна найти спрятавшихся членов комбеда, чтобы вернуть контрибуцию и отобранные вещи. Крестьяне вооружаются: кто побогаче — ружьями (не все сдали оружие советской власти), остальные — лопатами, вилами, кольями. И. Терсков формирует крестьян в отряды, руководителями назначает Ф. Г. Никонова и С. З. Токарева. Крестьяне никогда не бунтовавшего села боятся — как бы не пришлось отвечать. Ф. Г. Никонов и С. З. Токарев отказываются быть руководителями и соглашаются только после угрозы И. Терскова их расстрелять.

В это время 12 арестованных комбедовцев переводят из сборной избы (находилась на берегу Мирского пруда) в здание земской школы (сохранилось до настоящего времени), затем в амбар — (ныне — в районе рыночной площади, рядом со зданием конторы) для решения их дальнейшей судьбы. Сельчане относятся к ним с нескрываемой злобой, Никто из арестованных не надеется на спасение. В амбаре:

Самуил Фролович Беляев — пожилой отец председателя комбеда и сам председатель Дмитрий Самуилович Беляев, его товарищ П. В. Нагайцев, секретарь комбеда Алексей Васильевич Макаров.

Афанасий Сергеевич Трунов — контролировал в комбеде мельницы;

Василий Павлович Макаров — распоряжался общественным лесом;

Иван Акимович Макаров — глава комиссии по распределению скота;

Тимофей Дмитриевич Лунин и Сергей Максимович Огородников — уполномоченные по хлебозаготовкам;

Два милиционера из Сосновки — И. Г. Ермаков и совсем молодой П. В. Новиков — их разоружили на площади у сборной избы, едва они приблизились к толпе.

Попов В. Н. и Михальцов Карп Романович — из актива комбеда.

Днём Дмитрию Беляеву удалось послать записку Марии, девушке которую он принуждал ранее к сожительству — пусть придет защитить его, а если не придет его защищать — он отмстит ей и её семье, когда советская власть вернется. Мария пришла на площадь, где еще не разошелся народ, что-то выкрикнула в защиту председателя. её тоже арестовали, но держали отдельно от комбедовцев. Самые смелые жены комбедовцев принесли вечером к амбару узелки с едой, жён близко не подпустили к амбару, еду не взяли.

Ночью из амбара вывели 12 человек (председателя с отцом, товарища председателя и секретаря комбеда, весь комбедовский актив, милиционера И. Г. Ермакова). арестованным сообщили, что их намерены перевести в волостной центр — соседнее село Ольхи. На лошадях двинулись в сторону Ольхов, доехали до места с названием «Кирпичный низ», там, среди поля остановились. Иван терсков скомандовал — «Залп!» Стреляли в основном мимо цели. оставшихся живыми И. терсков приказал добить. Били как попало и чем попало, потом сбросили тела в одну яму, не развязав веревки. На месте расправы оставили конный караул, чтобы не подпускать никого к убитым.

Об участи комбедовцев узнали наутро после их гибели: по окровавленному полушубку И. Терскова всё стало понятно. Жёны убитых проявили решимость. 14 ноября в престольный праздник, на рассвете Прасковья Павловна Огородникова запрягла лошадь и вместе с Ульяной Ивановной Макаровой и Пелагеей Никоновной Поповой поехали в Ламки за красноармейцами. Ехали с большой осторожностью, но подвела лошадь: выдала ржанием (годы спустя П. П. Огородникова рассказывала об этом детям и внукам жалея, что коняшку оставили дома). Находящиеся в поле услышали, трое бросились в погоню и догнали. — Куда едете? Ответили, что в Сосновку, боялись за себя и за близких. В это время из Ламок раздался гудок: подходил состав с красноармейцами. Женщины вернулись в село.

Последствия 
Некоторые участники расправы в село больше не вернулись — Н. И. Овчинников и Ф. А. Огородников, их судьба неизвестна.

Иван Терсков 14 ноября отказался быть военным руководителем восстания, сославшись на то, что военного дела не знает, поскольку в армии не служил. Этот отказ сильно повлиял на ход восстания: едва выступив за пределы села, в сторону Ламок, откуда должны были появиться красноармейцы, многие крестьяне сразу же повернули назад. И. Терсков с отцом к тому времени уже исчезли из села. То же сделал Н. И. Матковский, видя что восстание проваливается. Еще не все восставшие вернулись в село, а крестьяне уже начали восстанавливать советскую власть. Сами собрались на площади, позвали Д. М. Сережкина — крестьянина, не участвовавшего в восстании и ранее помогавшего комбеду, предложили ему временно заменить председателя комбеда. все дали подписку о согласии подчиниться советской власти, некоторые сделали это неохотно. Д. Сережкин решил вызвать красноармейцев для полного подавления восстания. 16 ноября прибыли красноармейцы из отряда Фалалеева.

17 ноября прибывшие из Моршанска следователи предложили женщинам опознать обезображенные тела мужей. Похоронили всех 12 комбедовцев в братской могиле на почетном месте — у церкви, которая была разрушена в 1930-е (могила сохранилась до наших дней). Убийц приговорили к тюремному заключению на сроки от трех до двенадцати лет, через три года амнистировали, а в 1991 году реабилитировали. На месте убийства установлен обелиск.

Литература 
 Государственный архив Тамбовской области, фонд 5201, опись 3, дело 95, т. 4
 Советы Тамбовской губернии в годы гражданской войны. Воронеж, 1989.
 Крестьянское восстание в Верхней Ярославке в ноябре 1918 года. Л. Михальцова, научный рук.: Н. И. Зеленина

Восстания во время Гражданской войны в России
Моршанский уезд